Абуль-Касим Халаф ибн Аббас аз-Захрави, или Альбукасис (;
936, Мадина аз-захра — 1013, Мадина аз-захра) — арабский врач и учёный из Андалусии (на территории современной Испании). Был придворным лекарем халифа Кордовы Аль-Хакама II.

Альбукасис написал 30-томный труд «ат-Тасри́ф» с главами, посвящёнными хирургии, медицине, офтальмологии, ортопедии, фармакологии, одонтологии, питанию и др. В XII веке «ат-Тасриф» был переведён на латинский язык и иллюстрирован Герардом Кремонским. В XIV веке французский врач Ги де Шолиак цитировал Альбукасиса более 200 раз.

Альбукасис изобрёл специальный инструмент для исследования мочеиспускательного канала, для извлечения инородных тел из пищевода, для осмотра уха.

Примечания

Литература 
 Usamah Demeisi: Zur Geschichte der Erforschung von Leben und Werk des Abu l-Qāsim az-Zahrāwī (um 936 — um 1013) : unter besonderer Berücksichtigung der Zahnheilkunde. Berlin 1999. ISBN 3-933346-74-6.
 Heinz Schott: Meilensteine der Medizin. Dortmund 1996. ISBN 3-611-00536-3.
 Marianne Engeser: Der «Liber servitoris» des Abulkasis (936—1013) : Übers., Kommentar u. Nachdr. d. Textfassung von 1471. Stuttgart 1986. (lateinisch und deutsch) ISBN 3-7692-0967-2.
 Lutfi Rida: Abulkasim Unfallchirurgie. Düsseldorf 1967.
 Chirurgia : vollst. Faks.-Ausg. im Orig.-Format von Codex series nova 2641 d. Österr. Nationalbibliothek. ISBN 3-201-01116-9.
 Sami Khalaf Hamarneh /Glenn Sonnedecker: A pharmaceutical view of Abulcasis al-Zahrāwī in Moorish Spain : with special reference to the «Adhān». Leiden 1963.

Ссылки 
 
 

Анатомы
Кордовский халифат
Медики Аль-Андалуса
Медики XI века
Хирурги Средневековья